Пре́мия «За пра́вильный о́браз жи́зни» () — премия фонда Right Livelihood Award Foundation, учреждённая в 1980 году журналистом Якобом фон Юкскуллем. Вручается ежегодно, обычно 9 декабря, «за работу над практическими и образцово-показательными решениями наиболее острых проблем современности».

Международное жюри присуждает премии в таких областях, как защита окружающей среды, права человека, здоровье, образование. Сумма, разделяемая между лауреатами (обычно четырьмя), составляет 3 млн шведских крон (около 350 тыс. $).

Некоторые лауреаты 

 Расбриджер, Алан (2016)
 Сирийская гражданская оборона (2016)
 Ладакхская группа по защите экологии и окружающей среды
 Ассоциация занятых собственным делом женщин
 Бхатт, Эла
 Зелёный пояс (экологическое движение)
 AIDESEP
 Чипко
 Витулкас, Йоргос
 Джахангир, Асма
 Вануну, Мордехай
 Фатхи, Хасан
 Моллисон, Билл
 Дамманн, Эрик
 Маатаи, Вангари 
 Келли, Петра
 Кор, Леопольд
 Ловинс, Эмори
 Голдсмит, Эдвард
 Линдгрен, Астрид
 Шива, Вандана
 Ярошинская, Алла Александровна
 Движение безземельных крестьян
 Даниельссон, Бенгт
 Дейли, Герман 
 Саро-Вива, Кен 
 Общероссийская общественная организация Комитет солдатских матерей России 
 Альмада, Мартин 
 Гуш Шалом
 Авнери, Ури 
 Секем 
 Абулиш, Ибрагим 
 Белло, Уолден 
 Лонги, Дэвид 
 Эллсберг, Даниэль 
 Мемориал (организация) 
 Судзуки, Дэвид Такаёси 
 Гудман, Эми 
 Шарп, Джин 
 350.org 
 Сноуден, Эдвард
 Муквеге, Денис
 Ганнушкина, Светлана Алексеевна
 Cumhuriyet
 Караджа, Хайреттин
 Уотт-Клаутьер, Шейла
 Тунберг, Грета
 Правозащитный центр «Весна»
 Алесь Беляцкий
 Билотт, Роберт
 Го Цзяньмэй

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The Right Livelihood Award 

Премии
Награды по алфавиту